Грибановка — название нескольких населённых пунктов:
 Грибановка — деревня в Марьяновском районе Омской области.
 Грибановка — деревня в Уйском районе Челябинской области.